ENJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Naranjo (Guatemala)